Il singolare del torneo di tennis WTA German Open 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Martina Navrátilová 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (finale)
 Steffi Graf (Campionessa)
 Claudia Kohde Kilsch (semifinali)
 Hana Mandlìkovà (semifinali)
 Helena Suková (terzo turno)
 Jo Durie (terzo turno)
 Andrea Temesvári (quarti di finale)
 Terry Phelps (terzo turno)

 Jo Durie (quarti di finale)
 Bettina Bunge (quarti di finale)
 Lisa Bonder-Kreiss (secondo turno)
 Helen Kelesi (terzo turno)
 Sabrina Goleš (terzo turno)
 Tine Scheuer-Larsen (primo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA German Open 1986